Voyager u izvornom značenju znači "osoba koja putuje i istražuje nove zemlje i svjetove".

U astronautici:
 program Voyager, NASA-in program koji je donio revoluciju u razumijevanje Jupitera, Saturna, Urana i Neptuna
Voyager 1, svemirska letjelica iz programa Voyager, lansirana 5. rujna 1977.
 Voyager 2, svemirska letjelica iz programa Voyager, lansirana 20. kolovoza 1977.

U fikciji:
 USS Voyager (USS Voyager (NCC-74656)), zvjezdani brod klase Intrepid u ZF seriji Zvjezdane staze
 Voyager (novela), romantična novela autorice Diana Gabaldon
 Voyagers!, TV-serija o putovanju kroz vrijeme, emitirana na NBC-u 1982. i 1983.
 Voyager 6, u filmu Star Trek: The Motion Picture - fikcijska NASA-ina svemirska sonda koja je evoluirala u Vejur

U transportu:
 Rutan Voyager, prvi zrakoplov koji je 1986. obletio svijet bez nadolijevanja goriva
 VSS Voyager buduća letjelica tvrtke Virgin Galactic, druga u njenoj suborbitalnoj turističkoj floti
 Chrysler Voyager, tip automobila

U zabavnoj industriji
 Voyager (album), glazbeni album Mikea Oldfielda
 Voyager (internet preglednik), Internet browser za Amiga računala
 Zvjezdane staze: Voyager, ZF TV-serija (1995 - 2001)

U mornarici:
 HMAS Voyager, razarač Kraljevske Australijske Mornarice
 HMS Voyager (D31), razarač V-klase britanske Kraljevske Mornarice
 USS Voyager (SP-361), motorboat mornarice SAD-a